Dona oder Doña steht für:

 eine weibliche Anrede, siehe Don (Anrede)
 Dona (Lied), Popsong der mazedonischen Sängerin Kaliopi
 Dona, anderer Name für Pamana, indonesische Insel
 Doña Blanca, weiße Rebsorte
 Doña Ana County, im Bundesstaat New Mexico, Vereinigte Staaten

Dona oder Donà ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Donà (* 1975), italienischer Hardstyle-DJ, siehe Tuneboy
 Cristina Donà (* 1967), italienische Singer-Songwriterin
 Francesco Donà (um 1468–1553), Doge von Venedig
 Klaus Dona (* 1949), österreichischer Kulturmanager
 Leonardo Donà (1536–1612), Doge von Venedig
 Nicolò Donà (1539–1618), Doge von Venedig
 Pietro Donà (um 1390–1447), Bischof von Padua, Präsident des Konzils von Basel

Siehe auch:
 Donna
 Donas
 Dohna (Begriffsklärung)